Dorsale bezeichnet:

 die Rückenflosse der Fische, siehe Flosse#Rückenflosse 
 ein Rückenschild bei Schuppenkriechtieren, siehe Scutum dorsale
 Dorsale (Bildende Kunst), Verzierungen ursprünglich aus Stoff für die Rückwand eines christlichen Altares
 die Rückwand im Chorgestühl
 Dorsale (Tunesien), Teil des Tellatlas-Gebirges

Siehe auch: 
 Dorsal
 La Dorsale
 La Grande Dorsale